.

Varianti
Maschili: Bernoardo
Femminili: Bernwarda

Varianti in altre lingue

Catalano: Bernward
Germanico: Berenward, Bernward, Bernuard, Bernoard, Perenward, Pernwart
Latino: Bernvardus
Olandese: Bernward
Spagnolo: Bernwardo

Origine e diffusione
Nome di scarsissima diffusione, risalente agli elementi germanici bern ("orso") e ward (o vard, "guardiano"); il significato complessivo può essere interpretato come "orso vigilante" o, in senso lato, "guerriero vigilante". Alcune fonti lo considerano invece una variante di Bernardo.

Onomastico

L'onomastico viene festeggiato il 20 novembre in ricordo di san Bernoardo, vescovo di Hildesheim, educatore di Ottone III.

Persone

Bernoardo di Hildesheim, vescovo cattolico e santo tedesco

Note

Bibliografia

Altri progetti

Prenomi di origine germanica